Badminton is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
De sport werd pas geïntroduceerd tijdens de zeventiende editie van de Middellandse Zeespelen, in 2013 in het Turkse Mersin. Er werd meteen gestreden voor medailles in vier onderdelen: mannen en vrouwen enkelspel en dubbelspel. Ook in 2018 en 2022 werd er in deze vier onderdelen gestreden om de medailles.

Onderdelen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen

Sport op de Middellandse Zeespelen
Middellandse Zeespelen